Jardins botaniques de France et des pays francophones, abrégé par le sigle JBF, est une association loi de 1901 créée en 1979 dans le but de réunir les jardins botaniques, les personnes morales et les personnes physiques ayant des responsabilités dans ces jardins, publics ou privés, de langue française.

Elle est adhérente de l'association  (BGCI).

Historique 
L'idée de créer une structure réunissant les responsables de collections botaniques remonte au début de la décennie 1960/1970. Ce besoin était ressenti simultanément par Pierre Magnard (JB de Lyon) et Pierre Valck (JB de Nancy).

Leur souhait allait être exaucé lors d'un Symposium tenu à Genève le 29 juillet 1968. Ce Symposium s'adressait principalement aux Directeurs de Parcs et Jardins publics et quelques représentants des Jardins botaniques y assistaient. Aux côtés de Pierre Magnard et de Pierre Valck, Pierre Augé (Villa Thuret- Antibes), Serge Barrier (Jardin des Plantes - Paris), Yves Lebouc (JBU - Rennes), Robert Ruffier-Lanche (JBU Grenoble), formèrent le noyau fondateur de l'Association et la sympathie aidant, c'est au fond d'un bus conduisant les congressistes au Jardin alpin de Champeix (Suisse) que les premières ébauches d'une association furent définies.

En juin 1970, cette équipe dirigeante provisoire prend l'initiative d'adresser aux responsables et techniciens des différents Jardins botaniques français une circulaire annonçant l'intention de créer une Association des Directeurs techniques, Responsables techniques et Jardiniers-chefs de Jardins botaniques.

Les objectifs visés étaient uniquement techniques (échange mutuel d'informations sur des expériences, solutions à apporter aux problèmes rencontrés, mise au courant des évolutions diverses qui ne manqueront pas d'apparaître). La seule Association similaire existante en Europe étant l'Association allemande, cette dernière pouvait servir de base pour fonder l'Association française.

Les destinataires de la circulaire étaient conviés à participer aux Journées techniques organisées par les Allemands à Stüttgart et à Tubingen en septembre 1970.

Le 18 mars 1972 une première réunion organisée au MNHN à Paris rassemblait les représentants de 22 Jardins botaniques. La participation des responsables de Bruxelles, Liège, Amsterdam, Braunschweig et Hambourg apportant leur témoignage et encouragements fut capitale pour la constitution de l'Association française qui prit le nom de : Association des Responsables et Techniciens des Jardins Botaniques (ARTJB).

Jusqu'en 1979 l'Association fonctionna d'une manière informelle (sans dépôt officiel de statuts). Les Congrès annuels se déroulaient avec succès dans les villes différentes, en France ou hors de France.

En mars 1979, pour des raisons administratives l'Association se formalise et les premiers statuts sont déposés à la Sous-préfecture de Grasse. Le siège social est fixé à Antibes (Station Botanique de l'INRA, Villa Thuret) où exerce Pierre Allemand, premier président élu. Le premier Conseil d'Administration est formé ainsi :

 P. Allemand, Station Botanique INRA d'Antibes, Président
 P. Berthet, Directeur du Jardin Botanique de Lyon, Vice Président
 S. Barrier, Assistant au M.N.H.N. de Paris, Vice Président
 P. Valck, Conservateur des Jardins Botaniques de Nancy, Secrétaire
 A. Denis, Jardin Botanique de Caen, Secrétaire-Adjoint
 Y. Lebouc, Jardin Botanique de l'Université de Rennes, Secrétaire-Adjoint
 P. Magnard, Jardin Botanique de Lyon, Trésorier
 P. Millet, Jardin Botanique de Besançon,Trésorier-Adjoint

Au cours des années suivantes quelques modifications interviennent au C.A. Retrait de certains membres, arrivée d'autres personnes comme Maïté Delmas, Pierre Augé et Gabriel Alziar.

Quelques Dates Marquant la Vie de l'Association :

1984 : Congrès à Nice - Pierre Augé prend la Présidence et Pierre Millet la Trésorerie

1986 : Congrès à Genève 

1989 : En raison du 2° Congrès International des Jardins botaniques à La Réunion, il n'y a pas eu de congrès en France métropolitaine

1990 : Le "Symposium sur les Jardins botaniques et Arboretums de demain" organisé en collaboration avec le Bureau des Ressources Génétiques (BRG) à Paris remplace le Congrès annuel.

1992 : Pierre Valck assure la Présidence, le Conseil d'Administration se trouve renouvelé avec l'arrivée de nouveaux conseillers : Ph. Richard (Bordeaux), B. Pasquier (Milly-la-Forêt), JP Boivin (Paris), Guy Ciais (Rouen), P. Mattille (Genève), B. Heitz (Strasbourg).

Parmi les premières décisions, le C.A. est unanime pour changer la dénomination de l'Association. "Jardins Botaniques de France" (JBF) est suggéré en remplacement d'ARTJB. 

1993 : Congrès à Genève - au cours de l'Assemblée générale, le changement de dénomination est accepté. A la demande des représentants des pays francophones il est suggéré d'ajouter "et des pays francophones" à "Jardins Botaniques de France". Dorénavant l'appellation déposée est "Jardins Botaniques de France et des pays francophones".

Membres 

Au , 30 jardins sont agréés « Jardins botaniques de France et des pays francophones ».
 Jardin botanique du Département Pharmacie d'Angers
 Jardin botanique de la Villa Thuret à Antibes
 Jardin botanique Merian à Bâle

 Jardin du Conservatoire Botanique National de Brest
 Jardin des plantes de Caen
 Jardin Camifolia à Chemillé
 Jardin botanique de l’Arquebuse à Dijon
 Conservatoire et Jardin botaniques de la Ville de Genève
 Jardin botanique Yves Rocher à La Gacilly
 Jardin botanique de Launay
 Jardin du Lautaret (SAJF)
 Les Jardins Suspendus Le Havre
 Jardin botanique de la Faculté des Sciences Pharmaceutiques de Lille
 Jardin botanique de la Ville de Limoges
 Jardin botanique de la Ville de Lyon
 Jardin botanique de Marnay sur Seine
 Jardin exotique de Monaco
 Les Jardins botaniques du MNHN :
 Jardin des Plantes de Paris
 Arboretum Versailles-Chèvreloup
 Harmas Jean-Henri Fabre
 Jardin alpin La Jaysinia
 Val Rahmeh
 Jardin des plantes de Montpellier
 Jardins botaniques du Grand Nancy et de l'Université de Lorraine
 Jardin des plantes de Nantes
 Jardin botanique de la Ville de Nice
 Jardin botanique de Paris
 Jardin des plantes de la Ville de Rouen
 Jardin botanique de l'Université de Strasbourg
 Jardin botanique de Talence
 Jardin botanique Henri Gaussen à Toulouse
 Jardin botanique de la Ville et de l'Université de Tours

Bibliographie 
 Guide des jardins botaniques de France et des pays francophones, Belin, 2000

Références

Articles connexes 
 Liste de jardins botaniques en France
 Liste des jardins portant le label « jardin remarquable »

Liens externes 

 Site de l'association : http://www.jbf-pf.org

Organisme fondé en 1979
Association ou organisme lié à l'environnement en France